Самаил — многозначное слово. Может означать:
 Самаэль — предводитель демонов, дух зла в кабалистике
 Сумаил — город в Омане